Тейт Модерн () — національна галерея міжнародного модерністського й сучасного мистецтва в центрі Лондона, входить до групи галерей Тейт. Була відкрита у 2000 році в будівлі колишньої Банксайд електростанції у лондонському боро Саутерк. Тут представлені твори світового сучасного мистецтва із колекції Тейт, створені з 1900 року дотепер.

Тейт Модерн є найбільш відвідуваною галереєю модерністського мистецтва у світі, у 2009 році її відвідало приблизно 4,7 млн відвідувачів на рік.

Будівля колишньої електростанції Бенксайд на березі Темзи, в якій нині розташовується Тейт Модерн, була зведена за два етапи впродовж 1947—1963 років за проектом Джайла Гілберта Скотта, який був також архітектором електростанції Баттерсі, Ліверпульського собору, університетських бібліотек Оксфорда і Кембриджа, моста Ватерлоо і автором відомої британської червоної телефонної будки. Після закриття електростанції будівлю переобладнали для розміщення галереї.

Обрані картини з постійної колекції

Примітки

Джерела 
 About Tate Modern

Посилання 
 Офіційний сайт Тейт Модерн

Музеї Лондона
Художні музеї Великої Британії
Картинні галереї
Музеї модерністського мистецтва
Музеї сучасного мистецтва
Саутерк
Засновані у Великій Британії 2000